Александр Константинович Воробьев (25 августа 1934, с. Нововасильевка, Запорожская область — 14 ноября 2008) — советский, украинский , народный депутат Украины 1-го созыва.

Биография 
Родился 25 августа 1934 года, в селе Нововасильевка, Бердянского района, Запорожской области, в семье рабочих. Окончил Бердянский пединститут по специальности «учитель физики и математики», Запорожский машиностроительный институт им. В. Я. Чубаря по специальности «инженер-электромеханик», Высшую дипломатическую школу МИД СССР (1972). Владел болгарским и французским языками. Член КПСС (1957—1991), член ОК КПУ. Депутат Запорожского областного совета.

Народный депутат Украины I созыва, во время депутатства в ВР Украины в группы или фракции не входил. Был женат и имел ребёнка.

В 1958-1959 — заведующий учебной части СШ с. Александровка, Днепропетровской обл.

В 1959-1963 — инструктор, первый секретарь Бердянского ГК ЛКСМУ.

В 1963-1965 — заведующий отделом ГК КПУ, в дальнейшем — заместитель председателя исполкома Бердянского городского совета и секретарь Бердянского ГК КПУ.

В 1965-1972 — заместитель заведующего, заведующий орготдела Запорожского ОК КПУ.

В 1972-1974 — слушатель, Высшая дипломатическая школа МИД СССР.

1974-1974 — первый секретарь пятого европейского отдела Министерства иностранных дел СССР.

В 1974-1976 — консул Генерального Консульства СССР в г. Пловдив, Болгария.

В 1976-1979 — первый секретарь Посольства СССР в Народной Республике Болгария.

В 1979-1980 — инструктор ЦК КПСС.

В 1980-1990 — секретарь Запорожского ОК КПУ.

В 1990-1991 — председатель ревизионной комиссии Запорожского ОК КПУ

4 марта 1990- 1993 г. — Народный депутат Украины 12 (1 в независимой Украине) созыва. В Верховной Раде был членом Комиссии ВР Украины по иностранным делам. Был избран в Верховную Раду набрав в 1 туре 50,14 % голосов и победив 2 претендентов (Запорожская область, Пологовский избирательный округ № 194)

В 1993—1998 годах — чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Болгария.

1998 — вышел в отставку.

Награды 
Награждён орденом «Знак Почёта», болгарским орденом «Стара-планина» I степени (1998), двумя медалями, двумя Почетными грамотами Президиума ВС УССР.

Примечания

Источники 
 Официальная Украина Сегодня
 Украинский дипломатический корпус
 Биография на официальном веб-сайте Верховной Рады Украины

Выпускники ЗНТУ
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Почётные граждане Бердянска
Депутаты Запорожского областного совета
Секретари Запорожского обкома КП Украины
Делегаты XXVI съезда КПСС